Liga Mayor de Futbol, competició màxima de futbol d'El Salvador
 Liga Metropolitana de Football, nom antic del Campionat carioca de futbol de l'estat de Rio de Janeiro, al Brasil
 Liga Mendocina de Fútbol, campionat regional de futbol de la província de Mendoza, a l'Argentina
 Love Music Festival, festival de música dance i rap celebrat anualment a Magdeburg (Alemanya)
 Las Manos de Filippi, grup de rock de l'Argentina
 Lazy Mutha Fucka, grup de música hip-hop de Hong Kong
 Lexical Markup Framework, estàndard de l'Organització Internacional per a l'Estandardització per al processament de llenguatge natural